Хънчещ () е град в централната част на Молдова. Административен център на Хънчещки район. Според преброяването през 2014 г. населението му е 12 491 души.

Население 
Население на града според преброяванията през годините:
 16 317 (1979)
 19 235 (1989)
 15 281 (2004)
 12 491 (2014)

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2004 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2004 г.:

Преброяване на населението през 2014 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2014 г.:

Известни личности 
 Починали в Хънчещ
 Манук бей (1769 – 1817), османски дипломат и търговец

Вижте също 
 Списък на градовете в Молдова

Източници

Външни препратки 

Градове в Молдова